Прошови́це () —  город в Польше, входит в Малопольское воеводство, Прошовицкий повят. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 7,21 км². Население — 6206 человек (на 2004 год).

История

Известные уроженцы 
 Бехоньский, Ежи (1918—1944), капитан Армии крайовой
 Станчик (ок.1480—ок.1560), придворный шут

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Малопольского воеводства
Повятовые центры  Малопольского воеводства